GNB steht als Abkürzung für:

 Flughafen Grenoble in Frankreich (IATA-Code)
 G. N. Balasubramaniam (1910–1965),  indischer Sänger und Komponist der Karnatischen Musik und Schauspieler
 Größte Negativitätsbewegung, oberer Umschlagspunkt im Elektrokardiogramm, siehe QRS-Komplex #Oberer Umschlagspunkt
 Guinea-Bissau, alternatives Länderkürzel nach ISO 3166
 Gute Nachricht Bibel, eine deutsche Bibelübersetzung

GN-B steht für:
 Region Boké, ISO-3166-2-Code der guineischen Region

Abkürzung